Лейла Абулела (, 1964, Каир) — суданская писательница, пишет на английском языке.

Биография 
Выросла в Хартуме, окончила американскую школу, экономический факультет Хартумского университета (1985), а затем Лондонскую школу экономики. В 1990 переехала в Абердин, где начала писать. В 2000—2012 жила в Джакарте, Дубае, Абу-Даби, Дохе. Мать троих детей, в настоящее время живёт в Абердине.

Входит в консультативный совет НКО African Writers Trust.

Произведения

Романы 
 Переводчик / The Translator (1999; по оценке The New York Times, вошёл в число лучших книг года, был номинирован на премию Оранж)
 Минарет / Minaret (2005, номинация на премию Оранж и Дублинскую литературную премию)
 Аллея поэтов/ Lyrics Alley (2011, вошёл в длинный список премии Оранж, короткий список литературной премии Британского содружества, завоевал книжную премию Шотландии)

Новеллы 
 Coloured Lights (2001)

Признание 
Первый лауреат премии Кейна по африканской литературе (2000).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 На сайте Британского совета

Персоналии по алфавиту
Писатели Судана
Писатели Великобритании
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Лондонской школы экономики
Писатели XXI века
Английские писатели